Dit is een lijst van planetoïden 31301-31400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (31301) - || 1998 FE92|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31302) - || 1998 FT95|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31303) - || 1998 FO99|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31304) - || 1998 FE103|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31305) - || 1998 FL104|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31306) - || 1998 FZ104|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31307) - || 1998 FK105|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31308) - || 1998 FK113|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31309) - || 1998 FJ116|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31310) - || 1998 FP118|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31311) - || 1998 FX118|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31312) - || 1998 FY118|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31313) - || 1998 FO119|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31314) - || 1998 FS120|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31315) - || 1998 FS132|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31316) - || 1998 GZ7|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (31317) - || 1998 GL8|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (31318) - || 1998 GQ10|| 4 april 1998 || J. V. McClusky
|-
| (31319) - || 1998 HD2|| 20 april 1998 || V. S. Casulli
|-
| (31320) - || 1998 HX2|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (31321) - || 1998 HD3|| 21 april 1998 || Kleť
|-
| (31322) - || 1998 HS14|| 17 april 1998 || Spacewatch
|-
| (31323) Lysá hora || 1998 HC29|| 27 april 1998 || P. Pravec
|-
| (31324) Jiřímrázek || 1998 HR31|| 27 april 1998 || L. Šarounová
|-
| (31325) - || 1998 HN33|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (31326) - || 1998 HF34|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (31327) - || 1998 HM34|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (31328) - || 1998 HV47|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (31329) - || 1998 HU57|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (31330) - || 1998 HB84|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (31331) - || 1998 HU92|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (31332) - || 1998 HC101|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (31333) - || 1998 HD101|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (31334) - || 1998 HW102|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (31335) - || 1998 HY124|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (31336) - || 1998 HT129|| 19 april 1998 || LINEAR
|-
| (31337) - || 1998 HA134|| 19 april 1998 || LINEAR
|-
| (31338) - || 1998 HX147|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (31339) - || 1998 KY30|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (31340) - || 1998 KW53|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (31341) - || 1998 KH55|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (31342) - || 1998 MU31|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (31343) - || 1998 NT || 12 juli 1998 || T. Handley
|-
| (31344) - || 1998 OM12|| 30 juli 1998 || J. Broughton
|-
| (31345) - || 1998 PG || 3 augustus 1998 || LONEOS
|-
| (31346) - || 1998 PB1|| 15 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (31347) - || 1998 QV90|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (31348) - || 1998 QF92|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (31349) - || 1998 SV || 16 september 1998 || ODAS
|-
| (31350) - || 1998 SF2|| 17 september 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (31351) - || 1998 SD24|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (31352) - || 1998 SP135|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (31353) - || 1998 TE || 2 oktober 1998 || T. Kagawa
|-
| (31354) - || 1998 TR3|| 14 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (31355) - || 1998 TT6|| 15 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (31356) - || 1998 TN10|| 12 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (31357) - || 1998 UP20|| 28 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (31358) - || 1998 UR23|| 17 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (31359) - || 1998 UA28|| 29 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (31360) - || 1998 VV14|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (31361) - || 1998 VQ29|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (31362) - || 1998 VU41|| 14 november 1998 || Spacewatch
|-
| (31363) - || 1998 VS44|| 14 november 1998 || LONEOS
|-
| (31364) - || 1998 WM6|| 24 november 1998 || Kleť
|-
| (31365) - || 1998 WF7|| 23 november 1998 || T. Urata
|-
| (31366) - || 1998 WF8|| 25 november 1998 || T. Kobayashi
|-
| (31367) - || 1998 WB9|| 25 november 1998 || LINEAR
|-
| (31368) - || 1998 WW23|| 25 november 1998 || LINEAR
|-
| (31369) - || 1998 WX26|| 16 november 1998 || Spacewatch
|-
| (31370) - || 1998 XS3|| 9 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (31371) - || 1998 XN10|| 15 december 1998 || ODAS
|-
| (31372) - || 1998 XN11|| 13 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (31373) - || 1998 XN12|| 14 december 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31374) - || 1998 XZ41|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (31375) - || 1998 XP46|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (31376) - || 1998 XB48|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (31377) - || 1998 XG50|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (31378) - || 1998 XZ50|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (31379) - || 1998 XX51|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (31380) - || 1998 XA73|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (31381) - || 1998 XW86|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (31382) - || 1998 XN89|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (31383) - || 1998 XJ94|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (31384) - || 1998 XE96|| 11 december 1998 || O. A. Naranjo
|-
| (31385) - || 1998 XF96|| 11 december 1998 || O. A. Naranjo
|-
| (31386) - || 1998 YG1|| 16 december 1998 || T. Kagawa
|-
| (31387) - || 1998 YA2|| 16 december 1998 || ODAS
|-
| (31388) - || 1998 YL2|| 17 december 1998 || ODAS
|-
| (31389) - || 1998 YN2|| 17 december 1998 || ODAS
|-
| (31390) - || 1998 YB4|| 19 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (31391) - || 1998 YA5|| 17 december 1998 || ODAS
|-
| (31392) - || 1998 YJ5|| 20 december 1998 || CSS
|-
| (31393) - || 1998 YG8|| 24 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (31394) - || 1998 YX9|| 25 december 1998 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (31395) - || 1998 YB11|| 18 december 1998 || ODAS
|-
| (31396) - || 1998 YQ12|| 29 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (31397) - || 1998 YR15|| 22 december 1998 || Spacewatch
|-
| (31398) - || 1998 YU29|| 27 december 1998 || LONEOS
|-
| (31399) - || 1998 YF30|| 24 december 1998 || LONEOS
|-
| (31400) - || 1998 YY31|| 16 december 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten